Тоом (; от Toompuu — «слива») — эстонская фамилия. Известные носители:

 Тоом, Леон Валентинович (1921—1969) — советский переводчик художественной литературы, поэт, литературный критик.
 Тоом, Лидия Петровна (1890—1976) — советский писатель.
 Тоом, Майт (род. 1990) — эстонский футболист, вратарь.
 Тоом, Яна Игоревна (род. 1966) — депутат Европейского парламента от Эстонии.